Ready to Die – album Notoriousa B.I.G.
 Ready to Die – album grupy The Stooges
 „Ready to Die” – singel grupy Flapjack